Le silence est, dans son sens originel, l'état de la personne qui s'abstient de prendre la parole. Dans son sens actuellement le plus courant, c'est l'absence de bruit, c'est-à-dire de sons indésirables. Le silence absolu est l'absence de tout son audible, c'est-à-dire dont le niveau sonore ou la fréquence sont en dehors des bornes déterminées par la psychoacoustique.

 En solfège, le silence est un signe qui prescrit à un instrument de n'émettre aucun son.
 Dans les sciences de l'information et des bibliothèques, bruit et silence désignent des productions indésirables d'un système de gestion de base de données en réponse à des requêtes.
 Une minute de silence est un rituel civique d'hommage où les présents s'abstiennent de parler.
 La loi du silence est un décret du roi Louis XV de France pris en 1754 à propos de la doctrine janséniste.
 L'Omertà (loi du silence) est l'interdiction de parler de l'organisation imposée par une mafia.
 Le silence monastique est une pratique partagée par de très nombreuses traditions spirituelles, notamment dans le cadre monastique.

Droit 
Dans le domaine juridique,
 En droit français, le terme silence indique une absence d'expression formelle.
 Le droit au silence permet à une personne suspectée par la police de garder le silence (voir pour les États-Unis d'Amérique, les Droits Miranda).

Cinéma 
 Silence, film soviétique réalisé par Vladimir Bassov, sorti en 1964 ;
 Silence, film japonais de Masahiro Shinoda sorti en 1971, adaptation du roman homonyme de Shūsaku Endō ;
 Silence, court métrage turc de L. Rezan Yeşilbaş sorti en 2012 ;
 Silence, film américain de Martin Scorsese sorti en 2016, remake du film japonais homonyme de Masahiro Shinoda (1971) ;
  désigne plusieurs films ;
  désigne plusieurs films ;
  est le titre d'un film et de deux livres du commandant Cousteau ;
 Le Silence des agneaux est un film de 1990 d'après le roman du même nom de Thomas Harris ;
  désigne plusieurs films ;
  désigne plusieurs films.

Littérature 
 Silence est une nouvelle d'Edgar Allan Poe (1837).
 Silence est un roman historique japonais de Shūsaku Endō (1966).
 Silence est un roman fantastique de Becca Fitzpatrick (2012).
 Le Silence de la mer, nouvelle de Vercors (1942).
 Le Silence des agneaux est un roman de Thomas Harris, adapté au cinéma en 1990.
 Les Voix du silence essai sur l'art de André Malraux (1951).
 Hôpital silence, le premier texte de Nicole Malinconi (1985).
  désigne plusieurs films et un roman.
 Histoire d'un silence est un essai, paru en 2016, d'Isabelle de Gaulmyn.

Musique 
 Enjoy the Silence de Depeche Mode.
 Silence, album de Stephan Eicher (1987).
 Silence, album de Sonata Artica (2001).
 Le Prix du silence, album de La Ruda Salska.

Peinture 
 Silence, tableau de Nikolaï Doubovskoï [1890).

Bande dessinée 

 Silence, un personnage de fiction dans Batman. Silence est un arc narratif publié dans le comics Batman mettant en scène ce héros par DC Comics ;
 Les Pirates du silence et Les Faiseurs de silence, deux aventures de Spirou et Fantasio ;
 Silence, un roman graphique de Comès (1980).

Télévision 
 Silence, ça pousse ! est une émission de télévision traitant notamment de jardinage.

Technologie 
 Silence, une application de messagerie.

Autres 
 Silence, une voie d'escalade sportive considérée comme la plus difficile au monde, à Flatanger en Norvège.
 Silence, un jeu vidéo d'aventure sorti en 2016.

Voir aussi 
 Majorité silencieuse.
 S!lence, mensuel français.

Homonymie de titre